Wieck puede referirse a:

 Dorothea Wieck
 (Johann Gottlob) Friedrich Wieck (1785, Pretzsch – 1873).
 Friedrich Georg Wieck (1800, Schleswig – 1860, Leipzig).
 Hans-Georg Wieck
 Clara (Josephine) Wieck (1819, Leipzig – 1896, Frankfurt/Main).